Либери
 Либери, Антонио (конец XV — начало XVI века) — итальянский архитектор и живописец.
 Либери, Марко (около 1640 — после 1687) — итальянский живописец эпохи барокко.
 Либери, Пьетро (1605—1687) — итальянский живописец эпохи барокко.
 Либери — коммуна в Италии в регионе Кампания провинции Казерта.